Диспансер:

 Диспансер — специальное лечебно-профилактическое медицинское учреждение.
 Диспансер — георгианский дом, типичный для центра Монмута, датируемый серединой XVIII века.